Příjmení Hák nosí více významných osobností:

 Eva Háková (* 1969) – česká sportovkyně, běžkyně na lyžích a biatlonistka, manželka Zdeňka
 František Hák (1886–1974) – český fotograf
 František Hák (lyžař) (1903–1987) – český lyžař
 Jiří Hák (* 1943) – český fotbalista
 Miroslav Hák (1911–1978) – český fotograf
 Oskar Hák (1930–2014) – český herec
 Zdeněk Hák (biatlonista) (* 1958) – československý biatlonista
 Zdeněk Hák (horolezec) (* 1980) – český horolezec a skialpinista